Паво Реал има више значења:

 Паво Реал (Тихуана), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Паво Реал (Лас Чоапас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику